Abu Salim steht für:
 Abu Salim (Tripolis), ein Vorort von Tripolis
 Abu-Salim-Gefängnis
 Abu Salim, zwei Brigaden der Libyschen Nationalen Befreiungsarmee, siehe Libysche Nationale Befreiungsarmee#Weitere Brigaden

Abu Salim ist der Name folgender Personen:
 Abu Halim Habib ibn Salim ar-Raʿi, islamischer Mystiker des 7. Jhs., siehe Habib ibn Salim ar-Raʿi
 Abu Salim Ali II., Merinidenherrscher von 1359 bis 1361, siehe Meriniden#Herrscherliste